Dawson může být:

Osoby
Dawson (příjmení), příjmení osob
Dawson (jméno), křestní nebo rodné jméno

Geografické pojmy
Austrálie
Division of Dawson,  Queensland
Dawson River (Nový Jižní Wales), australská řeka ve státě Nový Jižní Wales
Dawson River (Queensland), australská řeka ve státě Queensland
Dawson River (Tasmánie), australská řeka na ostrově Tasmánie

Kanada
Dawson City (zkráceně jen Dawson), město na Aljašce v teritoriu Yukon
Dawson (distrikt), správní území v Teritoriu Yukon 
Dawson Range (Yukon)
Dawson Range (Britská Kolumbie)
Dawson Falls, Britská Kolumbie
Dawson Township (Ontario)
Dawson Bridge, Edmonton, Alberta

Chile
Dawson (ostrov)

Spojené státy americké
Dawson (Alabama)
Dawson (Georgie)
Dawson (Illinois) 
Dawson (Iowa)
Dawson (Maryland)
Dawson (Minnesota)
Dawson (Nebraska)
Dawson (Nové Mexiko)
Dawson (Severní Dakota)
Dawson (Oregon)
Dawson (Pensylvánie)
Dawson (Texas), a town
Dawson County, celkem 4 okresy ve Spojených státech amerických
Dawson County (Georgie)
Dawson Forest
Dawson County (Montana)
Dawson County (Nebraska)
Dawson County (Texas)
Dawson (Austin, Texas)
Camp Dawson (New Jersey), malá rekreační oblast
Camp Dawson (Západní Virginie), národní armádní středisko

Měsíc
Dawson (měsíční kráter)

Podobné
Dawsonia superba druh mechu